Dimitri Bisoli (1994) – calciatore italiano
 Pierpaolo Bisoli (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano